Barbarasiedlung heißen: 
Barbarasiedlung (München), Bayern
Barbarasiedlung (Gemeinde Ardagger), Ortsteil von Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
Barbarasiedlung (Köflach), Ortsteil von Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
Barbarasiedlung (Knappenberg), denkmalgeschützte Bergbausiedlung in Hüttenberg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten